Niemcy:
 Rommersheim – dzielnica Wörrstadt
 Rommersheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm